Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henrik Sundström che ha battuto in finale Anders Järryd 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Anders Järryd (finale)
 Henrik Sundström (campione)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Joakim Nyström (semifinali)

 Jan Gunnarsson (quarti di finale)
 Thomas Högstedt (primo turno)
 Stefan Simonsson (primo turno)
 Bernard Boileau (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1984